Pane kan syfta på:

Geografi

Honduras 

 San José de Pane, ort, Departamento de Comayagua,

Indonesien 

 Kecamatan Pane, distrikt, Sumatera Utara, 
 Pane (vattendrag), Papua,

Italien 

 Pane (ort), Kalabrien, Provincia di Catanzaro, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar